Sparta Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

Illinois 
 Sparta Township dans le comté de Knox

Indiana 
  dans le comté de Dearborn.
 , du comté de Noble.

Michigan 
 , du comté de Kent.

Minnesota 
 , du comté de Chippewa.

Missouri 
 Sparta Township, du comté de Christian.

Nebraska 
 , du comté de Knox.

New Jersey 
 , du comté de Sussex.

Pennsylvanie 
 Sparta Township, du comté de Crawford.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships